Са́лми (старое русское название — Соломенский погост; ) — посёлок в России в составе Питкярантского района Карелии, административный центр Салминского сельского поселения.

В состав посёлка входят 3 деревни:
 Мийнала
 Кирккоёки
 Острова Лункулансаари

Общие сведения 
Расположен в устье реки Тулемайоки на северо-восточном берегу Ладожского озера. В состав посёлка входят деревни Мийнала, Кирккоёки и деревня острова Лункулансаари.

Через посёлок проходит автодорога , также имеется железнодорожная станция Салми.

С финского и карельского языков название посёлка переводится как «пролив».

История 
Первое упоминание Соломенского православного погоста в этом месте относится к 1500 году. Входил в состав Корельского уезда Водской пятины. До захвата этих территорий шведами в начале 17 века — Соломяне. «Воскресенской Соломянской погост» с границами от современного Ууксу до Погранкондуши по берегу Ладоги и до Суоярви на севере.

С 1617 года в составе Шведского королевства, с этого периода происходит массовый исход местного карельского населения на территорию современных Тверской и Вологодской областей. В 1632  году шведами Салми представлены права города.

По условиям Ништадтского мирного договора в 1721 году земли были возвращены Российской империи.

В начале XX века в деревнях Мийнала, Тулема и деревне на острове Лункулансаари действовали паровая лесопилка, керамический завод и кожевенные мастерские.

С 1918 по 1939 находился в составе Финляндии.

В 1935—1970-х годах действовал Салминский лососёвый рыбоводный завод.

С 1940 по 1991 год имел статус посёлка городского типа, действовал крупный совхоз «Салми».

Достопримечательности 
 Братская могила 1100 советских воинов, погибших в годы Советско-финской войны (1941—1944) и могила Героя Советского Союза Т. И. Паршуткина. В 1959 году на братской могиле установлен гранитный обелиск и скульптурная группа.
 Церковь святого Николая Чудотворца 1826 года постройки (ныне — в полуразрушенном состоянии)

Население

Известные уроженцы и жители 
 Аленичев Анатолий Дмитриевич (род.1949 - 2014) Кандидат наук, зав.кафедры, доцент
Аулис Саллинен (род. 1935) — современный финский композитор.
 Артур Парфенчиков (род. 1964) — глава Республики Карелия, провёл детство в деревне Кирккоёки, ныне входящей в состав посёлка Салми.

Побратимы 
  Пиелавеси, Финляндия

Герб Салми 
Об истории герба Салми см. Бойко Дм. А. Геральдика Великого Княжества Финляндского. — Запорожье, 2013 (2-е изд. 2018). — С. 470—473 ,

Галерея

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 3: Р — Я. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2011. — 384 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0127-8 (т. 3) — С. 60
 Труды Карельского научного центра РАН № 6. 2011. С. 72-79 УДК 947 (470.22) СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО+ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЙ КАРЕЛИИ (XII—XVIII ВЕКА) А. Ю. Жуков Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Питкярантского района
Бывшие посёлки городского типа Карелии
Волости Выборгской губернии